Комсомол — скорочений варіант назви Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді (Коммунистический союз молоди)

Комсомол — село, Ілійський район, Алматинська область

Комсомол — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Комсомол — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Комсомол — присілок, Салаватський район, Башкортостан